Серон може да се односи на:

 Серон (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Серон (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара